Криста Бриттани Аллен (, род. 11 ноября 1991) — американская актриса, наиболее известная по роли Шарлотты Грейсон в телесериале «Месть».

Ранние годы 
Криста Бриттани Аллен родилась в Вилдмар, штат Калифорния. Она самая младшая из пяти братьев и сестёр. Аллен в раннем возрасте знала, что она хотела быть перед камерой. Она получила домашнее образование. Криста посещала уроки актёрского мастерства в возрасте 9 лет. Умеет играть на гитаре. Снималась в рекламных роликах и в студенческих фильмах, занималась озвучиванием.

Карьера 
Она появилась в нескольких телешоу, прежде чем получить роль в фильме 2004 года «Из 13 в 30» с Дженнифер Гарнер. Аллен снова сыграла в паре с Дженнифер Гарнер в фильме «Призраки бывших подружек». На телевидении она появилась в эпизодах сериалов «Медиум», «Анатомия страсти», «Скорая помощь», «C.S.I.: Место преступления» и «Детектив Раш».

В 2011 году она получила роль Шарлотты Грейсон, дочери героини Мэделин Стоу в телесериале «Месть».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»